Астеризм:
 Астеризм в астрономії — група зір, яка легко впізнається й зазвичай має власну назву.
 Астеризм у мінералогії — оптичний ефект у кристалах деяких мінералів.
 Астеризм у типографіці — відносно рідкісний типографічний символ з трьох зірочок, який відокремлює епізод у розповіді